Японская соккер-лига 1989/1990 Дивизион 1 — 25-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная 
 Симокава, Кэнъити
 Хориикэ, Такуми
 
 Хасиратани, Тэцудзи
 Танака, Синдзи
 Рамос, Руй
 
 Кимура, Кадзуси
 Renato
 Такэда, Нобухиро
 Нагасима, Акихиро

См. также 
 Вторая японская футбольная лига 1989/1990

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1989
Спорт в Японии в 1989 году
Спорт в Японии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990